Stare Moczydły peut désigner en Pologne :
 Stare Moczydły, village de la gmina de Perlejewo, dans la voïvodie de Podlachie
 Stare Moczydły, village de la gmina de Siemiatycze, dans la voïvodie de Podlachie